

Letteratura 
 Mama Africa: storia di donne e di utopie – libro di Maria Rosa Cutrufelli del 1989

Musica 
 Mama Africa o Mama Afrika – soprannome di Miriam Makeba
Mama Africa – album dei Them Mushrooms (ora Uyoga) del 1983
Mama Africa – album di Peter Tosh del 1983
Mama Africa: The Very Best of Miriam Makeba – raccolta di Miriam Makeba del 2001
 Mamà Africa – traccia dell'album Onda tropicale di Fiorella Mannoia del 2006
 Mama Africa – traccia dell'album Dopo il lungo inverno dei Modena City Ramblers del 2006
Mama Africa – singolo di Akon del 2007, dall'album Konvicted

Cinema 
Mama Africa – film del 2002 diretto da Fanta Régina Nacro, Zulfah Otto Sallies e Ingrid Sinclair
Mama Africa – film documentario del 2011 di Mika Kaurismäki (2011)